El Camí de les Planes és un camí del terme de Castell de Mur, en terres de Mur, de l'antic terme de Mur, al Pallars Jussà.

Arrenca del Camí de Torrenta, del qual és la continuïtat cap a ponent des de la capçalera del barranc de Salze, i, sempre en direcció nord-oest, arriba fins a la partida de les Planes.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Planes